

Toponymes

Casla, commune espagnole de la province de Ségovie en Castille-et-León.

, localité du Gaeltacht dans le comté de Galway en Irlande.

Sigle 
 CASLA, Club Atlético San Lorenzo de Almagro, club sportif et culturel basé à Buenos Aires (Argentine), dont la principale activité est le football professionnel.